Чегем:

 Чегем — город в Кабардино-Балкарии.
 Чегем Второй — село в Кабардино-Балкарии.
 Чегем — река в Кабардино-Балкарии.
 Чегем — местность в селе Джгерда Очамчырского района Абхазии, известная по роману Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». В настоящее время заброшена. 
 «Чегем» — натуральное сухое красное вино из винограда Каберне.